Аньорбе ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдисарбе. Занимает площадь 24,1 км². Население — 510 человек (на 2004 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры